Ченстохова:
 Ченстохова — город на юге Польши.
 Ченстохова — самая большая пассажирская железнодорожная станция в городе Ченстохова.